Серия А 1975/1976 — 44-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 5 октября 1975 года и завершился 16 мая 1976 года. В 7-й раз в своей истории победителем турнира стал «Торино».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1975/1976
Футбол в Италии в 1975 году
Футбол в Италии в 1976 году